Ljungberg är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på något olika sätt. Det har samma uttal som namnet Jungberg. Den 31 december var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
Ljungberg 5 052
Ljungbergh 26
Jungberg 20
Tillsammans blir detta 5 098 personer.

Personer med efternamnet Ljungberg

A
 Anders Ljungberg (född 1947), fotbollsspelare
 Ann Margret Dahlquist-Ljungberg  (1915–2002), författare, konstnär, illustratör
 Ann-Marie Ljungberg (född 1964). författare
 Annika Ljungberg (född 1969), sångerska
 Axel Ljungberg (1882–1947), trfaktör och politiker, socialdemokrat

B
 Birger Ljungberg, flera personer
 Birger Ljungberg (friidrottare) (aktiv 1905), häcklöpare
 Blenda Ljungberg (1907–1994), lärare  och politiker, moderat
 Bo Ljungberg, flera personer
 Bo Ljungberg (friidrottare) (1911–1984), hoppare och mångkampare
 Bo Ljungberg (konstnär) (1939–2007), ingenjör, tecknare, målare och datagrafiker

C
 Carl Ljungberg (1897–1982), militär och ämbetsman
 Carl Johan Ljungberg (född 1949), statsvetare och författare
 Christian Ljungberg (född 1997), fotbollsspelare

E
 Eduard Ljungberg  (1820–1910), statistiker och politiker
 Einar Ljungberg, flera personer
 Einar Ljungberg (politiker)  (1880–1974), vänstersocialistisk politiker, känd som Texas Ljungberg
 Einar Ljungberg (konstnär) (1906–1994), konstnär och tecknare
 Emma Ljungberg (född 1994), diskuskastare
 Erik Ljungberg, flera personer
 Erik Ljungberg (aktivist)  (1973–2012), aktivist, gallerist och egenföretagare
 Erik Ljungberg (industriman)  (1884–1958), industriman och skivbolagsgrundare
 Erik Johan Ljungberg (1843–1915), ingenjör, metallurg och industriman

F
 Fredrik Ljungberg, flera personer
 Fredrik Ljungberg (född 1977), fotbollsspelare och tränare
 Fredrik Ljungberg (industriman) vanligen kallad "Fred" (1879–1944), affärs- och industriman
 Fredrik Ljungberg (komiker) (född 1973)

G
 Gregory Ljungberg (1907–1998), ingenjör och direktör
 Gerda Jungberg (1884–1956), målare, skulptör och teckningslärare
 Göta Ljungberg (1893–1955), operasångerska, sopran

H
 Hanna Ljungberg (född 1979), fotbollsspelare
 Hans Erik Ljungberg (1920–1970), arkitekt
 Helena Ljungberg (1865–1923), kommunalpolitiker
 Helge Ljungberg (1904–1983), religionshistoriker, biskop i Svenska kyrkan

J
 Jenny Ljungberg (född 1974), hotellföretagare
 Joa Ljungberg  (född 1976), konstvetare och museitjänsteman
 Joakim Ljungberg (född 1974), fotbollsspelare
 Johanna Ljungberg, röstskådespelare
 Jöns Ljungberg (1736–1818), schatullmakare och möbelsnickare
 Jöns Mattias Ljungberg (1748–1812), astronom och ämbetsman
 Jörgen Ljungberg (född 1967), styrkelyftare

K
 Kalle Ljungberg (född 1985), fotbollsspelare
 Karl Ljungberg  (1868–1943), ingenjör
 Kristina Ljungberg (född 1964), længdistanslöpare
 Knut Ljungberg (1878–1942), båtkonstruktör
 Knut Ljungberg (konstnär) (1911–1973)

L
 Lars Ljungberg, flera personer
 Lars Ljungberg (basist) (född 1977)
 Lars Daniel Ljungberg (1753–1836), fortifikationsofficer
 Leif Ljungberg (1900–1974),arkivarie
 Lennart Ljungberg (1922–2013). psykiater
 Louis Ljungberg (1861–1934), jurist och politiker

M
 Marie Ljungberg Schött (1957–2020), politiker,  moderat landstingsråd
 Martin Ljungberg (1894–1949), civilingenjör och politiker, högerman
 Mattias Ljungberg (född 1973), konstnär
 Mikael Ljungberg (1970–2004), brottare
 Märta Ljungberg (1656–1741), gästgivare och donator

O
 Olle Ljungberg (född 1946), kompositör, regissör och teaterproducent

P
 Pernilla Ljungbergh (född 1967), företagsledare
 Pontus Ljungberg (född 1945), konstnär och arkitekt

S
 Selma Jungberg (1868–1945), konstnär och illustratör
 Sigge Ljungberg (1906–1979), målarmästare och konstnär
 Sven Ljungberg  (1913–2010), konstnär, författare, högskolerektor och professor

T
 Tage Ljungberg (1912–2007), byggmästare och entreprenör
 Tomas Ljungberg (född 1951), läkare, farmakolog
 Torsten Ljungberg  (1903–1973),civilingenjör

V
 Valborg Ljungberg (1885–1964), skådespelare
 Valdemar Ljungberg (1856–1932), militär och historisk författare
 Victoria Ljungberg (född 1971), kortdistanslöpare

W
 Wilhelm Ljungberg  (1818–1872), bibelforskare och språkman

Å
 Åke Ljungberg (född 1947), finansman

Källor

Svenska efternamn